Il singolare del torneo di tennis Istanbul Cup 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Elena Dement'eva che ha battuto in finale Aravane Rezaï che si ritirata sul punteggio di 7-5(5), 3-0.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (semifinali)
 Elena Dement'eva (campionessa)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Venus Williams (secondo turno)

 Al'ona Bondarenko (semifinali) 
 Anna-Lena Grönefeld (primo turno) 
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale) 
 Sania Mirza (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Istanbul Cup 2007